Cztery pokoje – amerykański film z 1995 roku
 Cztery pokoje – singel Kazika Staszewskiego